Вело1 — строящаяся велосипедная трасса от Москвы до Санкт-Петербурга. Позиционируется как «первый национальный велосипедный маршрут». Первый участок открыт 12 сентября 2021 г. В зимний период используется как лыжная трасса.

История 

В сентябре 2020 года стало известно о инициативе. Проектом занялись компания «КБ Стрелка» и команда «Let’s bike it!» при поддержке федерального агентства по туризму. Для создания и развития проекта Роман Абрамович в мае 2021 учредил организацию-оператора АНО «Вело1», правительство Московской области подписало с ней соглашение о взаимодействии для развития велоинфраструктуры). В июне стартовали работы, а 12 сентября 2021 г. состоялось официальное открытие первого участка. Участок с гранитным отсевом протяжённостью 22 километра проложен по западному бечевнику канала им. Москвы от моста в городе Яхрома до причала «Ударная» у посёлка Орево, расположенных в Дмитровском городском округе Московской области). К 10 декабря 2021 был готов участок 12,5 км от Дубны до гидроузла №2 канала им. Москвы. В конце июля был открыт участок от причала «Ударная» до гидроузла №2 канала им. Москвы, таким образом закончено строительство 56-километрового участка от Яхромы до Дубны.

Участок в сторону Москвы планируется построить в 2022-23 году. Срок реализации всего веломаршрута намечен до 2027 года.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Веломаршрут Вело1 на Яндекс Картах

См. также 
 «Суперпарк Яуза»
 EuroVelo
 Велосипедный туризм в России

Примечания 

Велосипедные дорожки
Велосипедный туризм
Туристские маршруты России